Los má více významů:

 Los evropský – největší jelenovitý savec žijící v lesích Evropy, Asie a Ameriky (severní polokoule)
 Los (lístek) – potvrzení umožňující účast v loterii
 Losování – procedura, která rozhoduje či vybírá na základě náhodného procesu
 Karlovarská losovačka – zmanipulované losování zhotovitele stavby KV Arena
 PZL.37 Łoś – polský dvoumotorový bombardér používaný za druhé světové války
 LOS (soutěž) – lidová obranná střelba, je střelecká soutěž pořádaná občanským sdružením LEX.

Externí odkazy